Перетёнка — деревня в Окуловском районе Новгородской области России
 Перетёнка-1
 Перетёнка-2